Rinnerthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rinnerthaler (* 1951), österreichischer Kirchenrechtler
 Florian Rinnerthaler (* 1982), österreichischer Judoka
 Reinhard Rinnerthaler (* 1949), österreichischer Verlagsleiter, Autor, Kolumnist und Kabarettist